Индрениус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Индрениус, Бернгард Эммануилович (1812—1884) — русский генерал, участник Крымской войны, помощник Финляндского генерал-губернатора. Отец И. Б. Индрениуса.
 Индрениус, Иван Бернгардович (1859—1919) — капитан 1-го ранга русского флота, контр-адмирал финского флота, первый командующий ВМС Финляндии (1918—1919). Сын Б. Э. Индрениуса.